Camorta bezeichnet:

 ein britisches Passagierschiff, siehe Camorta (Schiff)
 eine indische Insel, siehe Camorta (Insel)